Christian Carl Gabel er navnet på flere personer:

 Christian Carl Gabel – (1679-1748), admiral og deltager i Den Store Nordiske Krig.
 Christian Carl Gabel (amtmand) – (1724-1800), stiftamtmand i Aalborg Stift og senere amtmand i Skivehus Amt.